Ringtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ringtjärnen, Halland, sjö i Mölndals kommun, 
Ringtjärnen, Västergötland, sjö i Härryda kommun, 
Stora Ringtjärnen (Björketorps socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun, 
Stora Ringtjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Ringtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Ringtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Ringtjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn